Koslowdwergspringmuis
 Vijfteendwergspringmuis